La Copa de les Ciutats en Fires 1965-66 fou la vuitena edició de la Copa de les Ciutats en Fires disputada la temporada 1965-66. El triomf final fou pel FC Barcelona, que assolia així el seu tercer títol a la competició.

Primera Ronda

Segona Ronda

Tercera Ronda

Quarts de final

Semifinals

Final

Enllaços externs 
 Resultats de la Copa de Fires a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Copa de les Ciutats en Fires
Competicions futbolístiques del 1965
Competicions futbolístiques del 1966